Атменьское восстание () — крестьянское восстание начала XX века в Ядринском уезде Казанской губернии Российской империи (ныне территория Аликовского района Чувашии РФ).

История 
По инициативе Столыпина в ноябре 1906 года царское правительство издало указ по землепользованию. Каждый землепашец мог распоряжаться своей долей в общине: остаться на прежнем месте, выделиться в хутор, продать свой надел.

Весной 1913 года в Ядринском уезде в Шуматовской общине (42 селения) приняли решение «приватизировать» общинную землю. Большинство не согласились с разделом собственности, что и послужило началом Атменевского крестьянского восстания.

Литература 
 Л. И. Ефимов, «Элĕк Енĕ», Аликово|Элĕк, 1994.

Крестьянские восстания
1900-е годы в Чувашии
Восстания в Российской империи
Конфликты в Чувашии
1913 год в России
Восстания XX века